Rutherford County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rutherford County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79001749
 Rutherford County Courthouse (Tennessee), ID-Nr. 73001826